Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1982 de l'Open d'Australie.

Faits marquants 

 Les  et  tours ont été joués au meilleur des 3 sets au lieu des 5 prévus, à cause de la pluie.

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 
 

1982
Tennis masculin en 1982
Tennis en Australie en 1982
Tennis en décembre 1982